Aleksandr Vinokoerov, Kazachs wielrenner
Edoeard Vinokoerov, Kazachs schermer